Европско првенство у атлетици на отвореном је четворогодишња манифестација која се одржава од 1934. године у Торину. На Првенству могу учествовати само спортисти који представљају једну од атлетских организација чланица Европске Атлетске Асоцијације ЕАА. Најбољи резултати у појединим дисциплинама првенства воде се као Рекорди Европских превенстава у атлетици на отвореном, а верификује их ЕАА.

Закључно са Првенством 2014. у Цириху рекорди првенстава се воде у 49 атлетских дисциплина (25 мушке и 24 женске).

Спортисти Уједињеног Краљевства држе највећи број рекорда на првенству десет, следи Русија (7), Источна Немачка (7) и Шпанија (4). У појединачној конкуренцији најбоље су Источне Немиве Марита Кох и Хајке Дрекслер са по два рекорда. Кох у трци на 400 м и штафети 4 х 400 м, а Дрекслер на 100 м и скоку удаљ. Рекорде старе 32 године држе Марита Кох и Олга Минејева (СССР) са првенства у Атини 1982. године.

Мушки рекорди 
Ажурирано 25. 9. 2018.

Женски рекорди 

Ажурирано 25. 7. 2016.

Рекорди по државама 
Стање после ЕП 2016.

Рекорди у дисциплинама које више нису на програму

Мушки рекорди

Женски рекорди

Види још 
 Рекорди европских првенстава у атлетици у дворани
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном - 100 метара за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном - 200 метара за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном — 400 метара за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном - 100 метара за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици на отвореном - 200 метара за жене

Референце